Chapelle de la Visitation steht für:
 Chapelle de la Visitation (Moulins), Kirche in Auvergne-Rhône-Alpes
 Musée de la Chapelle de la Visitation, Museum in Monaco